6-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 29 мая по 13 сентября 1998 года. Обладателем Кубка стала команда ЦСКА (Москва).

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
7-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока прошёл в августе 1998 года и являлся отборочным турниром к Кубку России. В соревнованиях приняли участие команды региона «Сибирь — Дальний Восток». Победителем во 2-й раз в своей истории стал омский «Спартак», получивший единственную разыгрывавшуюся путёвку в финальный этап Кубка России.

Предварительный этап 
 май-июнь.

Группа 1 
 29-31 мая. Заречье

 29.05. Тулица-Туламаш — Магия 3:2 (2:15, 15:12, 15:13, 11:15, 16:14).
 30.05: Заречье-Одинцово — Тулица-Туламаш 3:1.
 31.05: Магия — Заречье-Одинцово 3:1 (15:1, 6:15, 15:1, 15:11).

Результаты в остальных группах предварительного этапа неизвестны.

Полуфинальный этап 
 июнь.

Группа 1 
 21-25 июня. Балаково.

 21.06. Магия — Балаковская АЭС 3:0 (16:14, 15:9, 15:4); ЦСКА — ТТУ 3:0.
 22.06: ЦСКА — Балаковская АЭС 3:0; Дончанка — ТТУ 3:1.
 23.06: Магия — Дончанка 3:0 (15:6, 16:14, 15:10); Балаковская АЭС — ТТУ 3:0.
 24.06: Магия — ТТУ 3:0 (17:15, 15:10, 15:13); ЦСКА — Дончанка 3:0.
 25.06: ЦСКА — Магия 3:1 (15:2, 15:12, 8:15, 15:7); Балаковская АЭС — Дончанка 3:0.

Группа 2 
 июнь. Самара.

Финальный этап 
8—13 сентября 1998. Сочи.
Участники:
 «Метар» (Челябинск) — победитель розыгрыша Кубка России 1997;
 ЦСКА (Москва), «Магия» (Липецк), Балаковская АЭС (Балаково), «Заречье-Одинцово» (Московская обл.), «Искра» (Самара), «Динамо» (Краснодар) — по три лучшие команды из групп полуфинального этапа;
 «Спартак»(Омск) — победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока 1998.

Групповой раунд

Группа А

Группа Б 

 8.09. Магия — Метар 3:1 (14:16, 15:12, 15:5, 15:10); Заречье-Одинцово — Динамо 3:-.
 9.09: Заречье-Одинцово — Магия 3:0 (16:14, 15:6, 15:7); Метар — Динамо 3:-.
 10.09: Магия — Динамо 3:0 (16:14, 15:4, 15:3); Метар — Заречье-Одинцово 3:-.

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
12 сентября
 ЦСКА — Метар 3:-
 Искра — Магия 3:1 (15:9, 17:16, 11:15, 15:5).

Полуфинал за 5—8 места 
12 сентября
 Балаковская АЭС — Динамо (Кр.) 3:-
 Спартак — Заречье-Одинцово 3:-

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Динамо (Кр.) — Заречье-Одинцово 3:-

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Балаковская АЭС — Спартак 3:-

Матч за 3-е место 
13 сентября
 Магия — Метар 3:1 (15:8, 15:9, 10:15, 16:14).

Финал 
25 сентября
 ЦСКА — Искра 3:0.

Итоги

Положение команд

Победитель 
 ЦСКА (Москва): Елена Бондаренко, Татьяна Буцкая, Наталия Вдовина, Анастасия Горбачёва, Екатерина Зимятова, Марина Иванова, Наталья Курносова, Ольга Поташова, Виктория Степанищева, Наталья Шигина. Главный тренер — Леонид Зайко.

Литература 
 «Липецкая спортивная газета» — май—сентябрь 1998 (архив публикаций).
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. Москва: Издательства «Человек» и «Спорт» — 2016.
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

1998 год в волейболе